Sjølund har flere betydninger:

 Sjølund – et poetisk navn for Sjælland, der eksempelvis bruges i sangen Paa Sjølunds fagre Sletter af B.S. Ingemann.
 Sjølund (Kolding Kommune) – en sydjysk by mellem Kolding og Haderslev.